Abaixo segue uma lista de episódios de Spectreman.

*sem nome na versão em português Spectreman
Listas de episódios de séries de televisão do Japão